Неэр — фамилия. Известные носители:
  (род. 1947) — немецкий художник.
 Неер, Эрвин (род. 1944) — немецкий биофизик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1991 года, разработал метод локальной фиксации потенциала.

См. также 
 
 Найер
 Нейерс
 Нейе